El río Reür es un corto río pirenaico, afluente del Segre por la derecha. Tiene su inicio en la comuna francesa de Ur, formado a partir de la confluencia de los ríos Angostrina y Brangolí. En su paso por Puigcerdá y Bourg-Madame, el río Reür es frontera natural entre España y Francia.

Reür
Reür
Reur
Reur
Reur
Reür
Rio Reur
Reur
Frontera España-Francia
Afluentes del Segre